Ханс Алекса́ндр Фо́рс (; *, Круунупюю, Фінляндія — , Гельсінкі, там же) — фінський шведський письменник, поет, драматург і театральний режисер.

З життєпису 

Народився 1933 року в родині комерсанта.

Після закінчення Гельсінського університету поміняв декілька професій: працював учителем, режисером, директором драмтеатру.

Директор Wasa Teater (1963–1964),  шведськомовного радіотеатру (1966–1981).

Помер у 1993 році.

З доробку 

Ханс Форс писав романи, вірші, оповідання, п'єси для театру і на радіо. Його дебютним твором стала поетична збірка «Співзвучність» (Samklang), опублікована в 1953 році; пізніше світ побачили декілька збірок оповідань і новел. Відомий автор драматичних творів, зокрема адаптацій світової драматургії.

Бібліографія

 Samklang : dikter. Schildt, Helsingfors 1953
 Blå infart : noveller. Schildt, Helsingfors 1955
 Människoland : dikter. Schildt, Helsingfors 1958
 Jorden och vinden : hörspel. 1961
 Rösten och tonen. Festdikt vid XIII allmänna finlandssvenska sång- och musikfesten i Vasa 1961. Svenska folkskolans vänner, 1961
 Muren : skådespel. 1962
 Nattens rötter : noveller. Schildt, Helsingfors 1962
 Vårbrytning : pjäs i två akter. Svenska folkskolans vänner, Helsingfors 1962
 Snaran : skådespel. 1966
 Fullmånekväll : hörspel. 1970
 Ohördas rop : noveller. Söderström & Co, Helsingfors 1970
 Brödet och stjärnan : skådespel. 1971
 Korsholmsspelet, teoksessa Österbotten : årsbok 1972 ; red. Sven-Erik Krooks, Ragnar Ahlbäck, Kurt Jern. Svenska-österbottniska samfundet, Vasa 1972
 Påminnaren : noveller. Söderström, Helsingfors 1973
 Lysaren : dikter. Söderström, Helsingfors 1975
 Duo : hörspel. 1978
 Tomtegubben i Åbo slott. En radiofantasi efter Zacharias Topelius berättelse. 1978
 En kärleksbok : dikter. Söderström, Helsingfors 1979
 Livets bryggor : en berättelse från Österbotten : roman. Söderström, Helsingfors 1980
 Passionerna : hörspel. 1980
 Bakom alla ansikten Polen : komposition för radion. Yleisradio, Helsinki 1982
 Josef från Arimatea : roman. Söderström, Helsingfors 1982
 Brudhällorns blod : skådespel. 1984
 Röster, händer utsträckta : nio radiospel. H. Fors, Vörå 1984 (sisälsi radiokuunnelmat I Judasmantelns tid (1959), Mitt namn var Malkus (1960), Brudhällorna (1962), Moln från bergen (1965), Vilsevals (1966), Jag tänker ofta på Palomares (1969), Joff och Mari (1970), Den starka solen (1976) ja Bakom alla ansikten Polen (1982))
 Makten och härligheten : skådespel från 1600-talets Österbotten. Torgare stiftelsen, Kronoby 1985
 Vår bygd vid ån : skådespel. H. Fors, Kronoby 1986
 Medströms, motströms. Österbottningen, Karleby 1987
 En midsommarafton i Cronoby : en commedia från 1700-talets Torgare. H. Fors, Vasa 1987
 Jåfsgårdens rop : skådespel. 1988
 Sjungande stad : skådespel. 1990
 Under höga träd : roman. Söderström, Helsingfors 1990
 Mot blåvit rymd : skådespel. H. Fors, Kronoby 1991
 Österbottnisk puls. Österbottningen, Karleby 1991
</div>

Нагороди 
 Премія Ленгмана 1974
 Нагорода SLS 1981

Примітки

Джерело 
 Об авторах // Совремеменная финская новелла. М.: Художественная литература, 1985. — 591 с. — С. 583 

Шведи Фінляндії
Фінські письменники
Фінські поети
Фінські драматурги